Säsongen 2011/2012 är Arsenal FC's 20:e säsong i Premier League. Säsongen kommer att sträcka sig över klubbens 125-årsjubileum. Med sin medverkan i Premier League, FA-Cupen, Ligacupen och Champions League kommer klubben försöka ta sin första titel på sju säsonger.

Klubben

Ledning

Senast uppdaterat 14 augusti 2011.

Matchställ
Arsenals ställ denna säsongen kommer att ha ett skräddarsytt klubbmärke för att fira klubbens 125-årsjubileum.

Leverantör: Nike
Sponsor: Fly Emirates

Senast uppdaterad: 14 augusti 2011.

Statistik

Röda och gula kort
Senast uppdaterat 17 augusti 2011.

Matcher

Premier League 

 Källa: Arsenal FC

Champions League
Playoff

 

Gruppspel - Grupp F

 Källa: Arsenal FC

FA-cupen

 Källa: Arsenal FC

Ligacupen

 Källa: Arsenal FC

Referenser

Noter

2011/2012
Arsenal